Football Club Mika Yerevan () foi um clube armênio de futebol, mais conhecido apenas por FC Mika, situado na capital capital, Yerevan.

Historia 

Mika foi originalmente fundada como "Olimpia" na cidade de Ashtarak em 1985. Entre os anos de 1987-1990, o clube participou do campeonato soviético. No entanto, em 1990,antes mesmo do início da primeira temporada da Premier League da Armênia, o clube voltou a surgir com o nome "Kasakh". Foi forçado a sair da liga em 1996, mas retornou em 1999 com um novo patrocinador, o proprietário da Armavia Airlines, Mikhail Baghdasarov. No âmbito da sua nova gestão, o clube trocou de nome novamente. Daí começou a nova era do FC Mika Ashtarak. 

O clube estava desenvolvendo o seu próprio estádio, no coração de Yerevan, e é por isso que em breve será conhecido como FC Mika Yerevan, em vez de Ashtarak. Ganhou 5 vezes a Armenian Cup e 2 vezes a Armenian Supercup desde a sua fundação em 1985 e foi considerada uma das principais equipes da Armênia. Tal como uma Copa do Mundo, O FC Mika participou várias vezes dos jogos de qualificação da Copa da UEFA, o melhor resultado foi ter classificado para o segundo turno em 2007, como o clube passou pela barreira do MTK Budapeste, porém não antecipadamente acabou perdendo para o clube  Eslováquio FC Artmedia Bratislava.

No entanto, no final da Premier League da Armênia de 2015–16, o FC Mika anunciou sua retirada do futebol profissional por problemas financeiros.

Conquistas 
 Copa Independência da Armênia: 6
(2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011)

 Supercopa da Armênia: 2
(2006, 2012)

FC Mika em Copas Europeias 

Atualizado em julho de 2016.

Ex-jogadores 
  Armen Shahgeldyan
  Gevorg Kasparov
  Ednei
  Kléber
  Aleksandr Antipenko
  Sergey Gorlukovich
  Ivan Ristic